Бурштин — скам'яніла викопна смола хвойних дерев

Топонім 

 Бурштин — місто, Івано-Франківська область, Галицький район
 Бурштин — залізнична станція Львівської залізниці

Прізвище 

  — хасидська династія.
  (1879—1945) — австрійський інженер, офіцер австро-угорської армії, автор першого проєкту танка.
  (Берстін; 1899—1953) — американський кінопрокатник.
  (1933—1982) — колумбійська скульптор польсько-єврейського походження.

Див. також 
 Берстін